Berthier může být:

 Osoby
 Louis Berthier (1753–1815) – napoleonský velitel

 Zbraně
 Berthier (puška) – francouzská puška 
 Vickers-Berthier – typ kulometu, používaný Brity za druhé světové války.

 Objekty
 Boulevard Berthier – bulvár v 17. obvodu v Paříži.